Alive — второй студийный альбом британской поп-исполнительницы Джесси Джей, издан 23 сентября 2013 года. Для альбома, Джесси записала песни с Becky G, Brandy Norwood, Big Sean и Dizzee Rascal. Альбом дебютировал с третьей строчки в официальном чарте Великобритании, с продажами в 39 270 копий.

Об альбоме 
Джесси объявила название альбома 17 августа 2013 года, во время выступления на V Festival. В интервью для Лауры Уитмор, Джесси Джей рассказала, что если сложить все время затраченное на запись альбома, то это будет пять недель. Также она отметила, что идея альбома об отношении к жизни. 29 августа 2013 года, певица в Twitter выложила заднюю обложку альбома, таким образом опубликовав официальный трек-лист. Alive был записан в течение двенадцати месяцев, с июня 2012 по начало 2013 года в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. К работе над песнями были приглашены различные авторы и продюсеры (Sia, Дайан Уоррен). В июне 2013 года появились слухи, что пластинка будет назваться Gold, после того как во время интервью для Capital FM, Джесси сказала, что в названии будет одно слово. Но девушка опровергла слухи, добавив, что название станет известно вместе с обложкой. Пластинка стала доступна для предварительного заказа на официальном сайте певицы. В версию для фанатов входит плакат и зеркало, оформленное по эскизам Джесси Джей. 17 сентября альбом полностью был слит в сеть, что очень не понравилось Джесси.

Американская версия 
14 сентября 2013 года певица объявила, что альбом не будет выпущен в Америке по причине того, что отделение её лейбла в США не уверено в успехе пластинки.

Синглы 
Первым синглом из альбома 26 мая 2013 была выпущена композиция «Wild». Песня была написана Jessie J и Клодом Келли при участии Big Sean и Dizzee Rascal. В британском чарте она достигла 5 позиции. Песня также достигла девятой строчки в чарте Ирландии. Премьера видеоклипа состоялась 25 мая 2013.

Вторым синглом была выбрана песня «It’s My Party». премьера сингла состоялась на радио 5 августа 2013, а официальный релиз состоялся 15 сентября. Клип, режиссёром которого стал Эмиль Нава, был снят в конце июня и вышел 8 августа.

17 октября 2013, Джесси Джей объявила что третьим синглом для Великобритании стала песня «Thunder». Песня была выпущена 26 ноября 2013 года. Официальная премьера клипа состоялась на VEVO 19 ноября 2013.

Список композиций

Чарты

Сертификации 

|-
|}

Примечания 

Альбомы Island Records
Альбомы Lava Records
Альбомы Джесси Джей
Альбомы, спродюсированные Stargate
Альбомы, спродюсированные Родни Джеркинсом
Альбомы Universal Republic Records
Альбомы, спродюсированные Бенни Бланко
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke
Альбомы, спродюсированные Cirkut